Crimini di guerra tedeschi nella prima guerra mondiale – crimini di guerra commessi dalle forze armate tedesche durante la prima guerra mondiale.
 Crimini di guerra della Wehrmacht – crimini di guerra commessi dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale.